Knickmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich August Knickmann (1894–1941), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Ludwig Knickmann (1897–1923), deutscher Stoßtruppführer